Río Cuarto (departement), departement van de Argentijnse provincie Córdoba
Río Cuarto (Córdoba), plaats in gelijknamige departement in Argentinië
Río Cuarto (kanton), een kanton van de Costa Ricaanse provincie Alajuela